Сказки и истории — книга, составленная из текстов, написанных  Максом Фраем в разные времена.
Помимо некоторых текстов, вошедших также и в Книгу Одиночеств, книга содержит и другие, в том числе практические советы начинающим демиургам, и календарь, в котором описаны по годам события жизни Макса, автора и персонажа.

Автор рисунков на обложке — Людмила Милько.

Ссылки 
 Сказки и истории на сайте «Пуговички»
 Информация о книге на сайте Лаборатория фантастики
 Валерия Пустовая Свято и тать. Современная проза между сказкой и мифом. «Новый Мир» 2009, №3

Произведения Макса Фрая
Книги 2004 года